Серге́й Васи́льевич Ивано́в:
 Иванов, Сергей Васильевич (1864—1910) — русский художник-передвижник.
 Иванов, Сергей Васильевич (1890—1968) — советский педагог, разработчик теории урока.
 Иванов, Сергей Васильевич (1895—1986) — советский этнограф и искусствовед.
 Иванов, Сергей Васильевич (1905—1966) — советский кинооператор. Лауреат Сталинской премии третьей степени.
 Иванов, Сергей Васильевич (1895—?) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга.
 Иванов, Сергей Васильевич (род. 1958) — эстонский политик, депутат Рийгикогу, депутат Таллинского горсобрания.